Seznam armad z zaporedno številko 58.

Seznam 
 58. armada (Japonski imperij)
 58. armada (Ruska federacija)
 58. armada (ZSSR)

Glej tudi